Монровил има више значења:
 Монровил (Алабама)
 Монровил (Пенсилванија)
 Монровил (Индијана)
 Монровил (Охајо)